Цилли, значения:
 Цилли — устаревший вариант названия Целе, города в Словении, третий по величине населённый пункт страны и один из центров исторической области Нижняя Штирия.
 Графы Цельские — наиболее значительный феодальный род средневековой Словении.
 Цилли-Син — царь Эшнунны, правил предположительно в 1764 — 1762 годах до н. э.
 Цилли, Франц — фигурист из Германии, бронзовый призёр первого чемпионата Европы 1891 года.